Gaxiola ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Gaxiola (1937–2003), mexikanischer Wasserspringer
 Daniela Gaxiola (* 1992), mexikanische Bahnradsportlerin
 Hilda Gaxiola (* 1972), mexikanische Beachvolleyballspielerin
 Josué Gaxiola (* 1997), mexikanischer Beachvolleyballspieler
 Sarah Schleper de Gaxiola (* 1979), US-amerikanisch-mexikanische Skirennläuferin